

События 
 Консул (единственный) имп. Прокопий Антемий.
 468—483 — Папа св. Симплиций.
 Начало активного завоевания Испании вестготами.
 Окончательный разгром гуннов.
 Неудачная война Льва I с Гейзерихом.
 Персы выгнали кидаритов в Индию.

Родились 
 Иддон ап Инир, король Гвента.
 Фабий Фульгенций, христианский святой, епископ Руспы.

Скончались 
 Гиларий (папа римский).
 Марцеллин (магистр армии), влиятельный военачальник Западной Римской империи.
 Флавий Сабин Антиох Дамоник, восточноримский государственный деятель второй половины V века.

См. также